Silseth ist der Familienname folgender Personen:

 Aud Ingrid Silseth (* 1998), norwegische Handballspielerin
 Ole Kristian Silseth (* 1958), norwegischer Radrennfahrer